Palacio del Marqués de Ferrera puede referirse a varios edificios situados en Asturias:

 Palacio de Ferrera en la villa de Avilés, que dio denominación al marquesado de Ferrera.
 Palacio del Marqués de Ferrera en la villa de Luarca, capital del concejo de Valdés.
 Palacio del Marqués de Ferrera en la parroquia de Báscones, concejo de Grado.
 Palacio de la Magdalena, o de LLano-Ponte, o del Marqués de Ferrera, hoy hotel, en el lugar de Soto, parroquia y concejo de Soto del Barco.
 Palacio de Ponte, o de la Corrada, o del Marqués de Ferrera, en el lugar de Ponte, parroquia de La Corrada y concejo de Soto del Barco.